PMA puede referirse a:
 Peso Máximo Autorizado, antigua denominación del límite de masa permitida en España para la cabeza tractora, pasajeros y carga en vehículo remolcador. Ahora se denomina Masa Máxima Autorizada
 Post mortem auctoris, término latino.
 Programa Mundial de Alimentos
 Países menos avanzados
 Términos médicos
 Atrofia muscular progresiva (Progressive muscular atrophy).
 Área premotora del córtex motor (Pre-motor area of the motor cortex -véase :en:motor cortex-)
 Reproducción asistida (procreación médicamente asistida; sigla más frecuente en francés -Procréation médicale assistée- o en italiano -Procreazione medicalmente assistita-)
 Compuestos químicos:
 Para-metoxianfetamina, una droga de abuso.
 Forbol 12-miristato 14-acetato (Phorbol 12-myristate 13-acetate -véase :en:12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate-) véase también Dominio C1 (ésteres de forbol
 Polimetilmetacrilato
 phpMyAdmin, herramienta web.
 PMA 1, PMA 2 y PMA 3 (adaptador de acoplamiento presurizado).
 Propensión marginal a ahorrar (véase también ahorro).

 Presión máxima admisible, en hidráulica (UNI EN 1074-1 - UNI EN 805).
 Photo Marketing Association Annual Convention and Trade Show (Photokina).
 Código aeroportuario IATA del aeropuerto de Karume (Pemba, Tanzania).
 Código ISO 639-3 de la lengua paama.

Otras siglas
 Pacific Maritime Association
 Parts Manufacturer Approval
 People's Municipal Assembly
 Persistent migraine aura
 Phi Mu Alpha Sinfonia
 PMA Group, lobby estadounidense
 Positive mental attitude
 Power Marketing Administration
 Premarket approval
 Pressurized Mating Adapter
 Produce Marketing Association
 Program Memory Area
 Publishers Marketing Association
 Punjabi Music Awards
 Pakistan Military Academy